Pieni Linnasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Linnasaari (ö i S:t Michel, lat 61,55, long 27,94), Södra Savolax, 
 Pieni Linnasaari (ö i Nyslott), Södra Savolax, 
 Pieni Linnasaari (ö i S:t Michel, lat 61,52, long 28,62), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar